Натуральне число 1346
 1346 рік до нашої ери
 1346 рік нашої ери